Sartori ist der Familienname folgender Personen:

 Agostinho José Sartori (1929–2012), Bischof von Palmas-Francisco Beltrão
 Alcindo Sartori (* 1967), brasilianischer Fußballspieler
 Alessio Sartori (* 1976), italienischer Ruderer
 Amalia Sartori (* 1947), italienische Europapolitikerin
 Antonio Giuseppe Sartori (1714–1792), italienischer Bildhauer und Architekt

 Carlo Sartori (* 1948), italienischer Fußballspieler
 Claudio Sartori (1913–1994), italienischer Musikwissenschaftler
 Constantin Philipp Georg Sartori (1747–1812), deutscher Bildhauer und Stuckateur
 Domenico Sartori (1709–1781), italienischer Bildhauer
 Francesco Sartori (* 1957), italienischer Trompeter und Komponist
 Franz Sartori (1782–1832), österreichischer Arzt und Schriftsteller
 Gianni Sartori (* 1946), italienischer Bahnradsportler

 Giuseppe Sartori (1868–1937), italienischer Elektrotechniker
 Gottfried Andreas Sartori (1797–1873), deutscher lutherischer Geistlicher
 Guido Sartori (1909–1981), italienischer Chemiker
 José Lorenzo Sartori (1932–2018), Bischof von San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña
 Joseph von Sartori (1749–1812), deutscher Publizist und Verwaltungsjurist
 Luigi Sartori (1817–1844), italienischer Pianist, Komponist und Priester
 Luís Victor Sartori (1904–1970), brasilianischer Bischof
 Mauro Sartori (* 1970), italienischer Basketballspieler
 Nicola Sartori (* 1976), italienischer Ruderer
 Paul Sartori (1857–1936), deutscher Philologe und Volkskundler
 Ralf Sartori (* 1962), deutscher Autor, Photograph und Tänzer
 Rebecca Sartori (* 1997), italienische Leichtathletin
 Stefano Sartori (* 1973), italienischer Grasskiläufer
 Theodor Sartori (1835–1914), deutscher Architekt und Mitglied der Lübecker Bürgerschaft

Siehe auch:
 Sartorio
 Sartorius
 Sartory
 Satori (Begriffsklärung)